Baracaldo (Baskiska: Barakaldo) är en kommun och industrialiserad hamnstad i Baskien i norra Spanien. Den ligger i Biscaya (Bizkaia) och administrativt ingår den i den autonoma regionen Baskien. Barakaldo ligger på vänstra stranden av floden Nervións (Baskiska: Nerbioi) mynning och är en del av Bilbaos storstadsområde. Dess officiella folkmängd vid folkräkningen 2006 var 95.675 invånare som bor på en yta på 29,39 km².

Regelbunden färjetrafik ansluter Barakaldo till andra sidan av flodmynningen i Bilbao (stadsdelen Erandio).

Det första kända dokument som hänvisar till Baracaldo är från år 1051, och är en donationsskrivelse från greven (Conde) av Biscaya Don Inigo och hans drottning Toda.

Varje år i juli staden firar "Las Fiestas del Carmen", med utomhuskonserter och en hel del sent nattfestande (Carmenes de Baracaldo http://www.i-barakaldo.com/carmenesbarakaldo).

Stadens fotbollslag (Barakaldo Club de Fútbol) spelar i Segunda División B i det spanska ligasystemet.

Källor

 

Indelningar i Baskien
Orter i Baskien